Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Miloslav Mečíř che ha battuto in finale Andrés Gómez 6–4, 4–6, 6–1, 2–6, 6–3.

Teste di serie 

 Joakim Nyström (semifinali)
 Andrés Gómez (finale)
 Thierry Tulasne (primo turno)
 Martín Jaite (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (semifinali)
 Miloslav Mečíř (campione)
 Guillermo Vilas (primo turno)
 Eric Jelen (primo turno)

 Horacio de la Peña (quarti di finale)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Paolo Canè (terzo turno)
 Diego Pérez (secondo turno)
 Libor Pimek (primo turno)
 Paul McNamee (secondo turno)
 Heinz Günthardt (primo turno)
 Jordi Arrese (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1986